Андреас Мюллер:
 Мюллер, Андреас Иоганн Якоб Генрих (1811—1890) — немецкий исторический живописец.
 Мюллер, Андреас (род. 1962) — немецкий футболист, полузащитник, футбольный функционер.